Tăriceni se poate referi la:
 Muntenia
 Tăriceni, Călărași
 Tăriceni, Prahova
 Ucraina
 Tăriceni, Tatarbunar (Царичанка Țarycianka)

Vezi și 
 Tăriceanu

Toponime românești